Steinbrügge steht für:
 Villa Steinbrügge, Bremen
Familiennamen:
 Lieselotte Steinbrügge (* 1953), deutsche Romanistin
Siehe auch:
 Steenbrugge
 Steinbrücke